Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Mary Pierce 6-0, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (primo turno)
 Mary Pierce (finale)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)

 Nataša Zvereva (semifinali)
 Anke Huber (campionessa)
 Amy Frazier (primo turno)
 Amanda Coetzer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1994